

Miejscowości 

 Kabwe - miasto w Zambii, ośrodek administracyjny Prowincji Centralnej
 Kabwe - miasto w Demokratycznej Republice Konga

Obiekty geograficzne 

 Kabwe - wzniesienie w Zambii
 Kabwe - dystrykt w Zambii
 Kabwe - wyspa w Zambii
 Kabwe - diecezja Kościoła katolickiego w Zambii
 Kabwe - jezioro w południowo-wschodniej Demokratycznej Republice Konga (prowincja Górne Lomami)

Inne 

 Kabwe - afrykańskie imię
 Kabwe - afrykańskie nazwisko

Zobacz też 

 Kabwe Warriors - zambijski klub piłkarski, grający obecnie w zambijskiej Premier League
 Kasase Kabwe - zambijski piłkarz
 Kabwe Kasongo - piłkarz z Demokratycznej Republiki Konga grający na pozycji lewego lub środkowego obrońcy